Форта (мистецтво) — вид гравюри.
 Форта (роман) — роман Міхала Холеви.